Елизавета Попо́ва:
 Попова, Елизавета Андреевна (род. 2002) — российская волейболистка.
 Попова, Елизавета Васильевна (известна как: Кологривова; 1809—1884) — русская писательница и переводчица.
 Попова, Елизавета Ивановна (1801—1876) — мемуаристка.